{{Фильм
|РусНаз      = Избавление
|ОригНаз     = Deliverance
|Изображение = DeliveranceVideo.jpg
|Жанр        = триллер
|Режиссёр    = Джон Бурмен
|В главных ролях      = Джон ВойтБёрт РейнольдсНед БиттиРонни Кокс
|imdb_id     = 0068473
|Время       = 109 мин.
|Страна      = 
|Продюсер    = Джон Бурмен
|Сценарист   = Джеймс Дикки
|Композитор  =
|Оператор    = Вилмош Жигмонд
|Компания    = Warner Bros. Pictures, Elmer Enterprises
|Бюджет      = 2 млн $
|Сборы       = 46 122 355 $ (только в США)<ref>«Избавление»  на сайте the-numbers.com</ref>
|Год = 1972}}

«Избавление» () — кинофильм режиссёра Джона Бурмена, вышедший на экраны в 1972 году.
Экранизация романа Джеймса Дикки. 

 Сюжет 
Четверо городских мужчин, мнящих себя мужественными и отчаянными покорителями природы, решают совершить путешествие на двух каноэ по одной из рек штата Джорджия в Аппалачах. Эта территория скоро будет затоплена, и на её месте возникнет водохранилище, поэтому героям предоставляется возможность последний раз посмотреть на эти живописные места. Они просят местных жителей отогнать их машины в ближайший городок ниже по течению и начинают своё путешествие.

На второй день бурное течение реки временно разделяет друзей на две пары. Во время остановки в прибрежном лесу Эд и Бобби неожиданно встречают двух агрессивных местных жителей, один из которых вооружён ружьём. Эда привязывают к дереву, а Бобби подвергается гомосексуальному изнасилованию. Вскоре Льюис и Дрю догоняют друзей и становятся свидетелями бесчеловечного обращения с ними со стороны хиллбилли. Льюис из лука убивает одного из нападавших, тогда как второй убегает. Теперь перед четырьмя друзьями встаёт дилемма: информировать полицию о произошедшем или же тайком закопать труп и вести себя так, как будто ничего не случилось? В результате ожесточённых споров друзья, в конце концов, решают скрыть произошедшее от правосудия. Они закапывают труп и продолжают спуск по реке.

Дрю, единственный из четверых, кто выступал за обращение в полицию, сидит в лодке подавленным и не надев спасательного жилета. Вскоре на одном из опасных порогов он падает в воду, а затем оба каноэ опрокидываются, причём одно из них разбивается в щепки. Течение доносит друзей и их вещи до ущелья со спокойной водой. У Льюиса открытый перелом ноги, Эд и Бобби целы, а Дрю нигде нет и он, вероятнее всего, погиб. Льюис говорит, что в Дрю стреляли со скалы над ущельем. Предположив, что товарищ убитого горца выслеживает их, друзья решают переждать ночь в ущелье. Эд взбирается с луком на скалу, где в поединке убивает человека с ружьём, не будучи уверенным, что это именно тот самый второй горец. Его труп они с Бобби бросают в воду, привязав к нему камни. Дальше трое товарищей продолжают путь вниз по течению. По дороге они находят труп Дрю, который они также топят, потому что не смогут объяснить полиции наличие огнестрельной раны на теле Дрю.

Достигнув городка, друзья лечатся и отвечают на вопросы полиции. Чтобы полиция не начала искать выше по течению, они показывают им в качестве места крушения место неподалёку от городка. Однако полиция находит остатки каноэ выше этого места, что вызывает у неё подозрение. Кроме того, шурин местного полицейского на днях пропал без вести в лесу. Тем не менее, из-за отсутствия прямых улик полиции приходится принять версию товарищей. Они разъезжаются по домам, однако Эду ночью снится кошмар о том, как на водной глади появляется рука всплывшего трупа.

 В ролях 
 Джон Войт — Эд Бёрт Рейнольдс — Льюис Нед Битти — Бобби Ронни Кокс — Дрю Джеймс Дикки — шериф Баллард Герберт Ковард — беззубый человек Билл Маккинни — горец''

Награды и номинации 
 1973 — три номинации на премию «Оскар»: лучший фильм (Джон Бурмен), лучший режиссёр (Джон Бурмен), лучший монтаж (Том Пристли)
 1973 — три номинации на премию BAFTA: лучшая операторская работа (Вилмош Жигмонд), лучший монтаж (Том Пристли), лучший саундтрек (Джим Аткинсон, Уолтер Госс, Дуг Тёрнер)
 1973 — 5 номинаций на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Джон Бурмен), лучший драматический актёр (Джон Войт), лучший сценарий (Джеймс Дикки), лучшая оригинальная песня («Dueling Banjos», музыка Артура Смита, адаптация Стива Мэндела и Эрика Вайссберга)
 1973 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру — Художественный фильм (Джон Бурмен)
 1973 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную драму (Джеймс Дикки)

Художественные особенности 
Центральной темой фильма «Избавление» является пессимистический взгляд на взаимоотношения цивилизации (приехавшие из города герои) и природы (дикие Аппалачи с их обитателями). Природа, красота и сила которой подчёркиваются мастерской операторской работой, самым грубым образом вторгается в жизнь пришельцев, демонстрируя свою жестокую материальность: изнасилование толстяка Бобби одним из горцев (примечательно, что в одном из разговоров в начале фильма герои упоминают, что цивилизация насилует дикую природу); убийство человека при помощи примитивного оружия — лука; открытый перелом у Льюиса; неестественная поза мёртвого Дрю с рукой, закинутой за голову. При этом самый внешне отважный из героев Льюис, объявляющий своей целью выживание, оказывается лишь обузой для своих товарищей. И наоборот, довольный своей спокойной семейной жизнью Эд полностью преобразуется, стремясь выжить в столкновении с внешними обстоятельствами. Символом цивилизации, которая встречает спасшихся героев, становятся ржавые останки автомобилей на берегу реки. Однако герои не достигают подлинного избавления (несмотря на название фильма), ибо с ними остаётся чувство вины, с которым не могут справиться институты цивилизации, например религия (даже церковь «бежит» из этих мест в одной из заключительных сцен ленты).

Съёмки 
Почти половина от двухмиллионного бюджета ушла на натурные съёмки (продлившиеся два месяца), которые проходили, по большей части, в округе Рэбан штата Джорджия на реке Чаттуга (). При этом все сцены фильма снимались в хронологическом порядке, что очень редко делается в кино. Кроме того, все четыре главных актёра работали без дублёров, даже в весьма опасных сценах. Интересно, что хотя Бобби в фильме показан как самый неуклюжий и нерасторопный, из всех четырёх актёров именно воплотивший его образ Нед Битти на момент съёмок имел опыт плаванья на каноэ.

Сцена изнасилования в сценарии состояла лишь целиком из ругательств и «визг свиньи» изначально был придуман для телевизионной версии, чтобы смягчить рейтинг. Бурмену эта идея, однако понравилась и он вставил этот вариант и в кино-версию. Нед Битти утверждал, что данную идею придумал он же, но сын автора книги Джемса Дикки Кристофер в своих мемуарах написал, что идею предложил кто-то из членов съёмочной группы.

Эпизодическую роль шерифа в конце фильма сыграл Джеймс Дикки, автор одноимённого романа.

Интересные факты 

 В 2008 году фильм был помещён в Национальный реестр фильмов.
 После выхода ленты на экраны на места съёмок стали прибывать туристы, чтобы увидеть эти места своими глазами. Спрос рождает предложение — и вскоре целых три турфирмы занимались исключительно такими туристами. Правительство Джорджии решило и в дальнейшем привлекать кинокомпании к себе в штат для проведения натурных съёмок, для чего было создано новое подразделение — комиссия по кино. Ныне такие ведомства существуют уже в каждом штате.
 В то же время фильм возымел и отрицательные последствия. Только за оставшиеся пять месяцев (начиная после премьеры в августе 1972 года и заканчивая декабрём) в Чаттуге утонуло около 30 человек, которые пытались повторить маршрут героев.

Отсылки в массовой культуре 
 Лента упоминается в фильме «Кадры», где в начале двое главных героев сравнивают себя с центральными персонажами «Избавления».
 Лента также упоминается в фильме «Реальные кабаны», где четверо друзей обсуждают в баре, как замечательно было бы поехать в мотопробег, как в любимом фильме «Избавление».
 Отсылка к фильму «Избавление» присутствует в восьмом эпизоде пятого сезона мультсериала «Симпсоны». В сцене, где Эрнест Боргнайн вместе с бойскаутами проплывают по реке в тёмном лесу, из-за дерева за ними наблюдает неизвестный человек, в этот момент играет музыка из фильма.
 В серии «Китайская пробрема» мультсериала «Южный парк» также присутствует отсылка к фильму. В этой серии Индиану Джонса насилуют его создатели Джордж Лукас и Стивен Спилберг, заставляют издавать поросячьи визги во время полового акта и превращают его в раба для секса.
 В мультсериале «Американский папаша» инопланетянин Роджер упоминает этот фильм, когда живёт у самогонщика в глухом лесу.
 В альбоме 1999 года «Hooray for Boobies», американской группы Bloodhound Gang, в песне «I Hope You Die», есть следующая строка: «Eats feces and quotes from „Deliverance“, and fights with his imaginary playmate Vince».
 В мультфильме 1992 года «Приключения мультяшек: Как я провёл каникулы» есть эпизод аналогичный сцене из фильма. В фильме главные герои встречают местного юношу с банджо и один из них затевает импровизированную дуэль. В мультфильме происходит примерно то же самое: главные герои (кролик Бастер и его сестра) встречают сатирически изображенных южан-опоссумов, между кроликом и юным опоссумом завязывается музыкальная дуэль. Также примечательно, что встреча кроликов с опоссумами происходит после того как кролики плывут по реке и терпят крушение (аналогично персонажам фильма Избавление).

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Национальный реестр фильмов
Экранизации романов США
Фильмы о выживании
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1972 года
Фильмы об изнасиловании и мести